Garré ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamín Garré (* 2000), argentinischer Fußballspieler
 Carl Garrè (1857–1928), Schweizer Chirurg
 Oscar Garré (* 1956), argentinischer Fußballspieler